Corculum steht für

 Publius Cornelius Scipio Nasica Corculum, römischer Politiker und Senator
 Corculum (Gattung), eine Muschelgattung